Зо́щенко — українське прізвище; шляхетний рід Полтавської губернії Російської імперії. Утворене від Зосько — народно-розмовної форми канонічного імені Зосима.

Відомі носії 
 Зощенко Михайло Михайлович (1895—1958) — російський і радянський письменник-новеліст, сатирик
 Зощенко Михайло Іванович (1857—1908) — російський художник, батько письменника Михайла Зощенка

Інше 
 5759 Зощенко — астероїд головного поясу, названий на честь М. М. Зощенка

Див. також 
 Зоценко